НХЛ в сезоне 1992-1993 — стал 76-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Канадиенс». Это последний на сегодняшний день сезон в НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» выиграл Кубок Стенли и последний раз, когда клуб из Канады выигрывал Кубок вообще.

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 

½ дивизионов
Монреаль  – Квебек  4:2 (2:3от; 1:4; 2:1от; 3:2; 5:4от; 6:2)
Баффало – Бостон   4:0 (5:4от; 4:0; 4:3от; 6:5от)
Питтсбург – Нью-Джерси     4:1 (6:3; 7:0; 4:3; 1:4; 5:2)
Вашингтон – Нью-Йорк Айлендерс   2:4 (3:1; 4:5от; 3:4от; 3:4от; 6:4; 3:5)
Детройт – Торонто   3:4 (6:3; 6:2; 2:4; 2:3; 4:5от; 7:3; 3:4от)
Чикаго – Сент Луис  0:4 (3:4; 0:2; 0:3; 3:4от)
Ванкувер – Виннипег  4:2 (4:2; 3:2; 4:5; 3:1; 3:4от; 3:4от)
Калгари  – Лос-Анджелес   2:4 (3:6; 9:4; 5:2; 1:3; 4:9; 6:9)

Финалы дивизионов
Монреаль – Баффало   4:0 (4:3; 4:3от; 4:3от; 4:3от)
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс    3:4 (2:3; 3:0; 3:1; 5:6; 6:3; 5:7; 3:4от)
Торонто  – Сент Луис    4:3 (2:1от; 1:2от; 3:4; 4:1; 5:1; 1:2; 6:0)
Ванкувер – Лос-Анджелес    2:4 (5:2; 3:6; 4:7; 7:2; 3:4от; 3:5)

Финалы конференций
Монреаль  – Нью-Йорк Айлендерс     4:1 (4:1; 4:3от; 2:1от; 1:4; 5:2)
Торонто  – Лос-Анджелес    3:4 (4:1; 2:3; 2:4; 4:2; 3:2от; 4:5от; 4:5)

Финал.  Монреаль – Лос-Анджелес   4:1 (1:4; 3:2от; 4:3от; 3:2от; 4:1)

См. также 
 Драфт НХЛ 1992
 Матч всех звёзд НХЛ 1993
 1992 год в спорте
 1993 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1992 год в хоккее
1993 год в хоккее